Adolescencia puede referirse a:

 La adolescencia, una etapa de la vida de las personas.
 Adolescencia, novela de León Tolstói.
 Adolescencia, película argentina de 1942, dirigida por Francisco Mugica.
 Adolescencia, película española de 1982, dirigida por Germán Llorente.